

Волтгем — місто, штат Мен
 Волтгем — місто, штат Массачусетс
 Волтгем — місто, штат Міннесота
 Волтгем — місто, штат Вермонт